Сергей Чупров:
 Чупров, Сергей Адольфович (род. 1955) — российский звукорежиссёр кино.
 Чупров, Сергей Алексеевич (род. 1956) — советский и казахстанский футболист.